Wielki ist eine Bezeichnung für 

 Teatr Wielki (Großes Theater), mehrere Spielstätten in Polen

Personennamen

 Kazimierz Wielki (Kasimir III.; 1310–1370), König von Polen
 Jan Wielki († 1497), Renaissancemaler in Krakau

Siehe auch